FripSide (стилизированный как fripSide) японский транс/поп дуэт, изначально созданный композитором sat и вокалисткой nao в феврале 2002 года.

В феврале 2008 году, sat рассказал, что он был фанатом TM Network и его участника Тецуей Комуро в младшей и средней школе, свои песни он начал писать в 14 лет.

Когда группа была собрана, они выпускали свои песни в японском инди сообществе, muzie. Альбомы fripSide’а всегда имели высокие продажи в онлайн CD-магазине muzie. На июль 2006 года, было распродано более 6000 копий первых трёх альбомов.

Они официально стали частью Visual Art's в 2006 году. Они выпускали свои песни под лейблом elseena-music entertainment и многие из их песен были написаны для игр Visual Art’s, хотя они писали и для других игровых компаний. Так же, fripSide имеет стороннюю группу, названную «fripSide NAO Project» который стартовал 30 марта 2007 году. fripSide NAO Project выпускал песни другие по стилю чем fripSide. fripSide NAO project выпустили один альбом и один сингл.

15 марта 2009 году, nao написала на официальном сайте что уходит из группы. sat и nao преследовали разные пути, так как nao собиралась начать сольную карьеру. Тем временем sat продолжил fripSide с новым проектом названным, fripSide: THE NEXT PROJECT.

Сэйю Ёсино Нандзё заменила nao на месте вокалистки. 4 ноября 2009 года, они пере-дебютировали под лейблом Geneon Universal Entertainment с синглом «Only My Railgun». Сингл стартовал с третьего места в еженедельном чарте Oricon и на первой неделе было продано около 26000 копий, что было выше сингла «Flower of Bravery» (No. 26) в 2008 году. В ноябре 2010 года, сингл «Only My Railgun» получил статус «Золотой».

Участники

Основные участники 
 nao (вокал/слова) — ушла 15 марта 2009 году
 Сатоси Яганума (sat) (композитор/аранжировка/программирование/слова/гитара)
 Ёсино Нандзё (вокал/слова) — 28 июля 2009 года была объявлена как новая вокалистка.

Звуковой персонал 
 Кэндзи Арай (звукорежиссёр)
 Такуми Окамото (звукорежиссёр)
 masa (chorus, синтезатор)
 Maya (гитара)
 Такахиро Тогутида (гитара)
 a2c (гитара)
 Синъитиро Ямасита (слова)
 Graphica3810 (дизайн)
 Kula (менеджмент)
 riko (chorus)

Дискография

fripSide (nao)

Синглы

Альбомы

Другие альбомы

fripSide NAO project!

Синглы

Альбом

fripSide (Ёсино)

Синглы

Альбомы

Game CD 
{| class="wikitable" style="font-size:smaller"
|-
! Дата выхода
! Название
! Сингл
|-
|29 декабря 2007 года
|ALcot Vocal Arrange Album Growing
|
 Triptych -fripSide Arrange Version-
 Tsuki To Yume -fripSide Arrange Version-
|-
|27 февраля 2007 года
|RADiO Twinkle☆Crusaders vol.3
|
 Trust In You
 Trust In You (instrumental)
|-
| 11 декабря 2009 года
| Hidamari Basket Vocal Collection
|
 Hidamari Basket (открывающая тема игры «Hidamari Basket»)
 Prism (закрывающая тема игры «Hidamari Basket»)
 Hidamari Basket (instrumental)
 Prism (instrumental)
|-
| 26 марта 2010 года
| Areas～Koi Suru Otome no 3H～ Theme Song CD'''
|
 Closest Love (открывающая и закрывающая тема игр «Areas ~Sora ni Utsusu Kimi to no Sekai~ и Areas ~Koi Suru Otome no 3H~»)
 Closest Love (karaoke ver.)
 Closest Love (instrumental)
 Closest Love (short ver.)
|-
| 27 августа 2010 года
| Prism☆Magical ~PRISM Generations!~ Magical☆Vocal Collection'|
 Prismatic Fate (Prism☆Magical 2nd Opening Theme)

|-
| 26 августа 2011 года
| «Ren’ai Katei Kyoushi Rurumi★Coordinate!» Original Soundtrack
|
 Miracle Luminous (Ren’ai Katei Kyoushi Rurumi★Coordinate! Opening Theme)

|-
| 24 февраля 2012 года
| Hatsuyuki Sakura Special Soundtrack
|
 Hesitation Snow (Hatsuyuki Sakura Opening Theme)
 Hesitation Snow (instrumental)

|-
|25 мая 2012 года
|Hatsuyuki Sakura Complete Soundtrack
|
 Hesitation Snow (Hatsuyuki Sakura Opening Theme)
|-
|24 декабря 2012 года
|Koiken Otome Vocal Collection|
 Sword of Virgin (Koiken Otome Opening Theme)
 Happy Go Round (Koiken Otome Ending Theme)
 Sword of Virgin (instrumental)
 Happy Go Round (instrumental)
|-
|29 ноября 2013 года
|Izayoi no Fortuna Original Soundtrack CD|
 Fortuna on the Sixteenth Night (Izayoi no Fortuna Opening Theme)
 With the Light (Izayoi no Fortuna Ending Theme)
 Fortuna on the Sixteenth Night (instrumental)
 With the Light (instrumental)
|-
|28 марта 2014 года
|Clover Heart’s -Reproduct mix-|
 Clover Heart’s -Re: product mix- full chorus ver.
 Clover Heart’s -Re: product mix- half chorus ver.
 Clover Heart’s -Re: product mix- off chorus ver.
|-
|25 апреля 2014 года
|Koiken Otome ~Revive~ Original Soundtrack|
 Blaze of Reunion (Koiken Otome ~Revive~ Opening Theme)
 Blaze of Reunion -instrumental-
|}

 Участие 
 magic «a» ride Vocal CD (открывающая тема magic "a" ride) — Выпущен 4 июля 2008 году. Этот Vocal CD был бонусом для оформивших предзаказ на игру. fripSide написали только первую песню.
 Katakoi no Tsuki First Edition Special Vocal Collection — fripSide написали 2-4 песни (Split Tears, Tomorrow, and Never no Astray).
 spiral of despair -resurrection- (открывающая тема Chikan Senyou Sharyou 2 - Houfiku no Chijyoku Densha) — Под названием fripSide featuring Rita. Эта песня написана после ухода nao.
 brave new world (внутренняя песня из Drama CD адаптации игры Planetarian компании Key/Visual Art's) написано fripSide’ом.
 Ryuusei no Bifrost (открывающая тема Hyperdimension Neptunia) 2011 году nao написала эту песню, после ухода.
 re: ceptivity (представлена в Decade Album) спета nao''.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Сатоси Ягинумы
 fripSide Hello!Music!! Web Radio
 muzie: fripSide

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Поп-группы Японии